Saint-Sulpice-des-Landes ist der Name von Orten und Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine), Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique), ehemalige Gemeinde im Département Loire-Atlantique